Maravilha, un comune brasiliano dell'Alagoas.
 Maravilha, un comune brasiliano dello stato di Santa Catarina.
 Maravilha, fiume dello stato brasiliano del Paraná